Beauty Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beauty Lake (El Dorado County, Kalifornien)
 Beauty Lake (Lassen County, Kalifornien)
 Beauty Lake (Cass County, Minnesota)
 Beauty Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Beauty Lake (Itasca County, Minnesota)
 Beauty Lake (Kanabec County, Minnesota)
 Beauty Lake (Morrison County, Minnesota)
 Beauty Lake (Todd County, Minnesota)
 Beauty Lake (Montana)
 Beauty Lake (Barron County, Wisconsin)
 Beauty Lake (Rusk County, Wisconsin)
 Beauty Lake (Fremont County, Wyoming)
 Beauty Lake (Park County, Wyoming)